Steinwachs ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Steinwachs (1868–1945), deutscher Generalleutnant, Ritter des Ordens Pour le Mérite 
 Albrecht Steinwachs (1934–2012), deutscher evangelischer Theologe und Historiker
 Ginka Steinwachs (Pseudonym für Gisela Steinwachs, * 1942), deutsche Schriftstellerin
 Johannes Steinwachs (1862–1923), Pfarrer, Leiter der Neinstedter Anstalten und Fach-Autor 
 Otto Steinwachs (1882–1977), Weihbischof der Alt-Katholischen Kirche